La route départementale 112, ou RD 112, est située :
 dans le département du Finistère, elle relie la RN 265 à Brest, reprenant l'ancienne RN 12, déclassée en 2006
 dans les départements du Tarn et de la Haute-Garonne, elle relie Castres à Toulouse, reprenant l'ancienne RN 112, déclassée en 1972
 dans le département des Yvelines, elle relie Gressey à Montfort-l'Amaury

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Finistère
 Routes de la Haute-Garonne
 Routes du Tarn
 Routes des Yvelines

112